Gap steht für:

 Gap, Hauptstadt des Départements Hautes-Alpes in Frankreich

 Gap (Bioinformatik), Lücke oder Leerstelle in einer Gen-Sequenz
 Gap (Skating), Teilstück eines Skating-Parcours
 Gap, kurz für Gender-Gap, soziale Geschlechterlücke
 Gap, Lücke im Kurs zwischen zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen, siehe Technische Analyse #Gaps
 Gap Inc., US-amerikanische Modekette
 GaP, Galliumphosphid, Halbleiterverbindung

Geografie:
 Arrondissement Gap, Verwaltungseinheit im französischen Département Hautes-Alpes
 Bistum Gap, Ostfrankreich
 Gap (Pennsylvania), Ort im Lancaster County, USA
 Gap Township, Montgomery County, Arkansas, USA

GAP steht für:
 GAP (Software), Softwarepaket für Computeralgebra
 Air Philippines, philippinische Fluggesellschaft, laut ICAO-Code
 Gasanlagenprüfung in der Kfz-Technik
 Gemeinsame Agrarpolitik, Europäische Union
 Generic Access Profile, Signalisierungsprotokoll für schnurlose Telefone
 Gesellschaft für Analytische Philosophie, Deutschland
 Glycerinaldehyd-3-phosphat, Stoff in der Biochemie und Medizin
 Glycidylazid-Polymer, hochenergetisches Polymer für Festtreibstoffe
 Good Agricultural Practice, siehe Gute landwirtschaftliche Praxis
 Graph accessibility problem, Problem der Komplexitätstheorie der Informatik, siehe Erreichbarkeitsproblem in Graphen
 Great Ape Project, internationale Initiative für Grundrechte für Menschenaffen
 Großdeutsche Arbeiterpartei, kurzlebige rechtsextreme Partei der Weimarer Republik
 Größter anzunehmender Planungsfall, Instrument des Umweltberichts
 Grupo Aeroportuario del Pacífico, mexikanischer Betreiber von Flughäfen
 Gruppi di Azione Patriottica, italienische Widerstandsgruppen im Zweiten Weltkrieg
 GTPase-aktivierende Proteine, Zellbiologie
 Güneydoğu Anadolu Projesi, regionales Entwicklungsprojekt der Türkei, siehe Südostanatolien-Projekt
  Gusap, Flughafen in Papua-Neuguinea, laut IATA-Code

Siehe auch:
 Blue Gap (Begriffsklärung)
 Low Gap (Begriffsklärung)
 The Gap (Begriffsklärung)

 Gapp (Begriffsklärung)
 Gabb (Begriffsklärung)

Abkürzung